Šarbanovac ist:

eine Ortschaft in Serbien, im Bezirk Bor, Gemeinde Bor, siehe Šarbanovac (Bor)
eine Ortschaft in Serbien, im Bezirk Zaječar, Gemeinde Knjaževac, siehe Šarbanovac (Knjaževac)
eine Ortschaft in Serbien, im Bezirk Zaječar, Gemeinde Sokobanja, siehe Šarbanovac (Sokobanja)